Pinchote kan syfta på:

Colombia 

 Pinchote (kommun), Santander, 
 Pinchote (ort), Santander,